Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17 van 1996 was de 8e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit  Noord- en Midden-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 12 landen deel aan dit toernooi dat van 18 augustus tot en met 31 augustus 1996 in Trinidad en Tobago werd gespeeld. Mexico werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1997, dat van 4 september tot en met 21 september in Egypte werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsten zich, dat zijn Mexico, Verenigde Staten en Costa Rica.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde

Externe link
CONCACAF – online
RSSSF

Voetbal in Trinidad en Tobago
Voetbal in 1996
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Trinidad en Tobago